Парламентские выборы в Швейцарии проходили 28 октября 1928 года Хотя социал-демократы получили больше голосов, Свободная демократическая партия осталась самой крупной парламентской партией, получив 58 из 198 мест Национального совета.

Результаты

Примечания 

Выборы 1928 года
1928 год в Швейцарии
Выборы в Швейцарии